Lachèvre est un patronyme français, répandu en Normandie, principalement en Seine-Maritime.

Patronyme 

Frédéric Lachèvre (1855-1943), bibliographe, érudit et critique littéraire français ;
Jacky Lachèvre (1947-), coureur cycliste et directeur sportif français ;
Marc Lachèvre, horticulteur, botaniste et producteur de plantes médicinales français ;
Roger Lachèvre (1906-1988), homme politique français.

Lien externe 

Patronyme normand